

Osoby
 Jan Heweliusz (Johannes Hevelius) – astronom
 Elżbieta Koopman Heweliusz – żona Jana Heweliusza

Jednostki pływające
 MF „Jan Heweliusz” – prom ro-ro
 ORP „Heweliusz” – okręt hydrograficzny

Obiekty kosmiczne
 Heweliusz (krater księżycowy)
 Rimae Hevelius – kanał księżycowy
 (5703) Hevelius – planetoida
 Heweliusz – drugi polski sztuczny satelita naukowy, wystrzelony w 2014

Obiekty użytkowe
 Hotel Mercure-Hevelius – hotel w Gdańsku
 Browar Hevelius – nieistniejący browar w Gdańsku, znany m.in. z produkcji piwa Hevelius